Коромыслово — деревня в Бежаницком районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Лющикская волость».

География 
Деревня находится на юго-востоке центральной части Псковской области, в пределах Бежаницкой возвышенности, вблизи истока реки Ашевки, на расстоянии примерно 12 километров (по прямой) к северо-востоку от посёлка городского типа Бежаницы, административного центра района. Абсолютная высота — 102 метра над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как переходный между типично морским и континентальным с повышенной влажностью.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района